Prechel ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Prechel (* 1963), deutsche Altorientalistin
 Kerstin Prechel (* 1980), deutsche Wirtschaftsethikerin